Mondino de Luzzi
 Eduardo René Mondino
 Jean-Baptiste Mondino